Arroyomolinos kan syfta på:

Geografi

Spanien 

 Arroyomolinos de León – en lommun i provinsen Provincia de Huelva 
 Arroyomolinos de la Vera (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Arroyomolinos de la Vera (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Arroyomolinos (kommun i Spanien, Madrid) – en kommun i provinsen Provincia de Madrid
 Arroyomolinos (ort) – en ort i provinsen Provincia de Madrid
 Arroyomolinos (kommun i Spanien, Extremadura) – en kommun i provinsen Provincia de Cáceres